Carum capense är en flockblommig växtart som beskrevs av Otto Wilhelm Sonder. Carum capense ingår i släktet kumminsläktet, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Kumminsläktet
capense